Сельце () — может означать:

  — часть Варшавского Мокотувского района.
  — село в Польше.

См. также 
 Сельц
 Сельца
 Сельцы
 Сельцо (значения)
 Сельцер